Il singolare dell'Open 13 2005 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Dominik Hrbatý era il detentore del titolo.

Joachim Johansson ha battuto in finale Ivan Ljubičić 7-5, 6-4.

Teste di serie

  Guillermo Coria (primo turno)
  David Nalbandian (secondo turno)
  Joachim Johansson (campione)
  Nikolaj Davydenko (primo turno)

 Dominik Hrbatý (primo turno) 
 Feliciano López (semifinali) 
 Nicolas Kiefer (primo turno) 
 Ivan Ljubičić (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open 13 2005
ATP Tour 2005